Haghighi ist der Familienname folgender Personen:

 Felor Haghighi(-Niat) (* 1975), siehe Felor Badenberg
 Alireza Haghighi (* 1988), iranischer Fußballtorhüter
 Mani Haghighi (* 1969), iranischer Regisseur
 Reza Haghighi (* 1989), iranischer Fußballspieler